Az Euarchontoglires az emlősök molekuláris törzsfájának egyik öregrendje.

Eredete, kifejlődése 

Ez az egyik olyan öregrend, amelynek képviselői a mezozoikumban, az egységes Pangea szétszakadása után Afrikában (illetve Madagaszkáron) maradtak, és ott fejlődtek tovább. (A másik ilyen csoport az Afrotheria, de a két öregrend fejlődése már mintegy 105 millió éve, a szuperkontinens feldarabolódása előtt szétvált egymástól.)

Rendszertani felosztása 

Az öregrendbe két csoportban öt élő rendet sorolnak:

 Euarchonta csoport:
 Scandentia (mókuscickányok);
 Dermoptera (bőrszárnyúak);
 Primates (főemlősök);
 Glires csoport:
 Lagomorpha (nyúlalakúak);
 Rodentia (rágcsálók).

Fejlődése 

A Pangea feldarabolódása után az euarchonták különböző csoportjai többször is kirajzottak Afrikából:

 egyes denevérek (Dermoptera) átrepültek Madagaszkárra;
 a szélesorrú majmok (Platyrrhini) ősei és egyes rágcsálók (két csoportban) áttutajoztak Dél-Amerikába.

További információk 

 R. Dawkins: Az Ős meséje. Partvonal Kiadó. Budapest, 2006.

Méhlepényesek
Emlősöregrendek